Rumunjska:
 Târnava (Sibiu, Rumunjska), u županiji Sibiu
 Târnava (rijeka)